Купата на УЕФА 1995/96 е 25-ото издание на този турнир.

Предварителен кръг 

1 Реваншът завършва 1:1. Въпреки това УЕФА присъжда служеба победа с 3:0 за Авенит Беген, тъй като Йоребру използват един чуждестранен играч повече от позволеното.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Шампионска лига 1995/96
 Купа на носителите на купи 1995/96
 Купа Интертото 1995

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1995/96

Лига Европа